Mörz ist der Name folgender Orte:

 Mörz (Planetal), Ortsteil der Gemeinde Planetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Mörz (Buch), Ortsteil der Gemeinde Buch im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mörz (Münstermaifeld), Stadtteil der Stadt Münstermaifeld im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Mörz ist der Familienname folgender Personen:
 Alissa Mörz (* 2002), österreichische Kunstturnerin
 Charlize Mörz (* 2005), österreichische Kunstturnerin
 Michael Mörz (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Ricarda Mörz, deutsche Kampfsportlerin
 Stefan Mörz (* 1959), deutscher Archivar und Historiker